Yoke foi um teste nuclear a fissão, foi detonada na série de testes nucleares Operação Sandstone com o objetivo de testar as novas armas com um design de fosso levitado que aumenta a potência da bomba. Teve um rendimento de 49 quilotons de TNT, sendo a maior potência da Operação Sandstone.

Ver também
 Little Boy
 Grable

Armas nucleares